Ноэма:
 Ноэма — мысленное представление о предмете.
 Ноэма (альбом) — студийный альбом Андрея Сучилина и группы «До Мажор», записанный в 1990 году.
 НОЭМА (компания) — основанная в 1929 году компания, основной деятельностью которой является выпуск и установка звукового оборудования.

См. также:
 Ноэми
 Ноема
 Ноама